Química: Fm, símbol de l'element químic Fermi (element), de nombre atòmic 100.
 Sistema internacional: fm, símbol de la unitat de longitud femtòmetre o fermi, equivalent a 10-15 metres.
 Electromagnetisme: FM, inicials de freqüència modulada, sistema usat per a la Ràdio FM.